Чемпионат мира по сноуборду 2011 года — 9-й в истории чемпионат мира, прошедший с 14 по 23 января 2011 года на испанском горнолыжном курорте Ла-Молина. В программу впервые были включены соревнования по слоупстайлу, что увеличило количество комплектов наград до 11 — помимо слоупстайла мужчины и женщины обнаружили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, параллельном гигантском слаломе и сноуборд-кроссе, а мужчины выявили сильнейшего в дисциплине биг-эйр. Состязания в дисциплине биг-эйр прошли в Барселоне.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

2011 год в сноуборде
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира по сноуборду
Январь 2011 года
Сноуборд в Испании